Tower of Terror : Un parcours de montagnes russes situé à Dreamworld, en Australie.
Tower of Terror : Également connu sous le nom "The Twilight Zone Tower of Terror" ou "Tour de la Terreur" est une attraction phare des parcs Disney.
Tower of Terror : un téléfilm produit en 1997 sur l'attraction du même nom située en Floride à Disney-MGM Studios.
 Tower of Terror est un film britannique de 1941.
Tower of Terror : Un parcours de montagnes russes situé à Gold Reef City, en Afrique.